Die 1. Amateurliga Nordbaden 1969/70 war die 20. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der FV Weinheim, der in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd den zweiten Platz hinter Aufsteiger SV Göppingen belegte und somit weiter in der 1. Amateurliga spielen musste. Phönix Mannheim, Viktoria Berghausen und der ASV Feudenheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1970/71 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger 1. FC Birkenfeld und VfB Knielingen und aus der Regionalliga Absteiger SV Waldhof Mannheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1969/70 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1969/70 auf ASC-Neuenheim.de

1969
Fußballsaison 1969/70